Aek Goti (Silangkitang)
Aek Goti (Barumun Tengah)